Francisco Gómez y Argüelles (mort en 1854), homme politique hondurien ;
 Francisco Goméz de Sandoval y Rojas (1552-1625), favori de Philippe III d'Espagne ;
 Francisco Gómez-Jordana Sousa (1876-1944), militaire, homme politique et diplomate espagnol ;
 Francisco Gómez Kodela (né en 1985), joueur de rugby à XV argentin ;
 Francisco Gómez Palacio y Bravo (1824-1886), écrivain, juriste et gouverneur de l'État de Durango ;
 Francisco Javier Gómez Noya (né en 1983), triathlète espagnol ;
  (1796-1838), homme politique salvadorien ;
  (né en 1957), athlète cubain ;
 Francisco Romualdo Gómez, joueur de football néerlandais et international curaçaoan ;
  (né en 1979), joueur de football américain.